Pranburi (rivier), een rivier in Thailand
Amphoe Pranburi, een district in Thailand